Georg Braun (1541–1622) német teológus, térképész
 Georg Braun (1907–1963) válogatott osztrák labdarúgó
 Georg Braun (1918) német motorversenyző